Achrainer ist der Familienname folgender Personen: